Pimpinella verticillata är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Friedrich Wilhelm Jessen. Pimpinella verticillata ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Bockrötter
verticillata